Een album van de popgroep Queen, zie The Miracle (album)
Een nummer van datzelfde album, zie The Miracle (lied)
De naam van een Queen-tributeband, zie The Miracle (band)
Een aantal films, waaronder:
The Miracle (1959) van Irving Rapper
The Miracle (1991) van Neil Jordan met Beverly D'Angelo
The Miracle (2007) van Jeffrey Jon Smith met Tekki Lomnicki